Jean Louis Cabanis (1816-1906) – ornitologo tedesco
 José Cabanis (1922-2000) – romanziere, saggista e storico francese
 Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808) – medico, fisiologo e filosofo francese